Verdichtungsraum steht für: 

 Landschaftstyp mit hoher Dichte an Siedlungen und Infrastruktur, siehe Agglomeration
 bei Hubkolben-Verbrennungsmotoren das Volumen zwischen Kolbenboden und Zylinderkopf in der Stellung des oberen Totpunktes des Kolbens, siehe Verbrennungsmotor